Petrolinensi – abitanti di Petrolina de Goiás
Petrolinensi – abitanti di Petrolina